Islândia 
Islandeses
Língua islandesa
Cavalo islandês

Desambiguações de gentílicos